NGC 3296 (другие обозначения — IC 618, NPM1G -12.0322, PGC 31155) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Гидры. Открыта Фрэнком Ливенвортом в 1886 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога». В 1892 году независимо от Ливенворта, который указал неправильные координаты при открытии, галактику открыл Стефан Жавел. Его открытие попало в Индекс-каталог как IC 618.

Примечания 

 

3296
Гидра (созвездие)